Ortogonalidade na matemática
Conjunto de instruções ortogonal na computação.

Desambiguação